Fráze oko za oko může mít více významů:

 Lex talionis – právní zásada pomsty vyjádřená větou „Oko za oko, zub za zub“

Ve filmu
 Oko za oko (film, 1965) – československý televizní film režiséra Jozefa Zachara z roku 1965
 Oko za oko (film, 1981) (An Eye for an Eye) – akční film režiséra Steva Carvera z roku 1981 s Chuckem Norrisem
 Oko za oko (film, 1984) – československá televizní inscenace Shakespearovy hry z roku 1984
 Oko za oko (film, 1991) – československá televizní komedie režiséra Zdeňka Zelenky z roku 1991
 Oko za oko (film, 1996) (Eye for an Eye) – filmové drama režiséra Johna Schlesingera z roku 1996
 Oko za oko (film, 2000) / Kdo seje zlo (Preston Tylk) – americký thriller režiséra Jona Bokenkampa z roku 2000
 Oko za oko (film, 2006) (Die Unbeugsamen / Bis zur letzten Runde) – německá televizní kriminálka režiséra Dirka Regela z roku 2006
 Oko za oko (film, 2008) (Nuneneun nun, ieneun i) – jihokorejský akční film z roku 2008